Stöckigt ist der Ortsname von:

 Stöckigt (Plauen), Ortsteil der Stadt Plauen, Vogtlandkreis, Sachsen
 Stöckigt (Grobau), von den Grenztruppen der DDR zerstörter Ortsteil von Grobau, Gemeinde Weischlitz, Vogtlandkreis, Sachsen

Stöckigt ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Stöckigt (* 1878), deutscher Tischler und Politiker (USPD)
 Michael Stöckigt (* 1957), deutscher Pianist und Komponist
 Siegfried Stöckigt (1929–2012), deutscher Pianist